Édouard Tétreau (1970-) est un analyste financier français.
François Tétreau (1953-) est un écrivain, poète, critique d’art et traducteur québécois.
Monique Tétreau (1921-2017) est une actrice canadienne.